Gotvendia är ett släkte av insekter. Gotvendia ingår i familjen Mogoplistidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Hopprätvingar
Gotvendia